Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2012 проводился с 12 по 19 февраля 2012 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте—апреле 2012 в городе Базель (Швейцария).

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) команда скипа Тома Брюстера, победившая в финале команду скипа Дэвида Смита. Бронзовые медали завоевала команда скипа Дэвида Эдвардса.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2012.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 18 февраля, 14:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 18 февраля, 19:40

Финал. 19 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2012 The Co-operative Funeralcare Scottish Men’s Championship - Royal Caledonian Curling Club (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2012

Спорт в Шотландии в 2012 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2012 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)